Giannis Arabatzis (Véria, 28 de Maio de 1984) é um futebolista profissional grego, goleiro, milita no AEK Atenas.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Goleiros da Grécia
Futebolistas do AEK FC
Gregos do século XX
Gregos do século XXI